Viljano ima više značenja:
 Viljano (Firenca)
 Viljano (L'Akvila)
 Viljano (Peruđa)